Dènter (cognom romà)
Luci Cecili Dènter, cònsol romà el 284 aC i pretor el 283 aC.
 Luci Cecili Dènter, pretor el 182 aC.
Marc Cecili Dènter, ambaixador romà.
 Gai Livi Dènter, magister equitum el .
Marc Livi Dènter, cònsol romà el .